Alessandro Bonci – tenore italiano (1870-1940)
Emilio Bonci – calciatore italiano (1928-2009)
Fabio Bonci – calciatore italiano (1949–)
Iro Bonci – calciatore italiano (1923-1977)
Pietro Bonci Casuccini – archeologo italiano (1757-1842)
Teatro Alessandro Bonci – teatro di Cesena